Hunter Shinkaruk (né le  à Calgary, en Alberta, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Hunter Shinkaruk débute en 2010 en LHOu avec les Tigers de Medicine Hat. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2013 par les Canucks de Vancouver.

Le , il est échangé aux Canadiens de Montréal en retour de l'attaquant Kerby Rychel.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2010-2011|| Tigers de Medicine Hat || LHOu|| 63|| 14|| 28|| 42|| 24|| 14|| 4|| 5|| 9|| 0
|-
|2011-2012|| Tigers de Medicine Hat || LHOu|| 66|| 49|| 42|| 91|| 38|| 8|| 2|| 9|| 11|| 6
|-
|2012-2013|| Tigers de Medicine Hat || LHOu|| 64|| 37|| 49|| 86|| 44|| 8|| 3|| 3|| 6|| 8
|-
|2013-2014|| Tigers de Medicine Hat || LHOu|| 18|| 5|| 11|| 16|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Comets d'Utica|| LAH|| 74|| 16|| 15|| 31|| 28|| 23|| 4|| 2|| 6|| 4
|-
|2015-2016 || Comets d'Utica || LAH ||45 || 21 || 18 || 39 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Heat de Stockton || LAH || 17 || 6 || 6 || 12 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Flames de Calgary || LNH || 7 || 2 || 1 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Heat de Stockton || LAH || 52 || 15 || 20 || 35 || 20 || 5 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
|2016-2017 || Flames de Calgary || LNH || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || - 
|-
|2017-2018 || Heat de Stockton ||LAH ||63 ||17 ||15 ||32 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Rocket de Laval  ||LAH ||54 ||5 ||5 ||10 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Checkers de Charlotte ||LAH ||20 ||4 ||3 ||7 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || HC Red Star Kunlun || KHL ||19 ||3 ||6 ||9 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || HC Red Star Kunlun || KHL || 47 || 12 || 18 || 30 || 10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Dinamo Riga || KHL || 39 || 5|| 8|| 13|| 14|| - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HV 71 || HockeyAllsvenskan ||8 ||0 ||3 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2022-2023|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || || ||  || || || 

| 15 || 2 || 2 || 4 || 4 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-e
| 2012 || align=left| Canada U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 6 || 4 || 4 || 8 || 6 || align=left| Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en octobre 1994
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Heat de Stockton
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du Dinamo Riga